Pooideae Benth., 1861 è una sottofamiglia di piante spermatofite monocotiledoni appartenente alla famiglia delle Poacee (o Graminaceae). Appartengono alle Pooidee generi di primaria importanza economica, come il grano (Triticum) e l'orzo (Hordeum).

Etimologia
Il nome della sottofamiglia deriva dal suo genere tipo Poa L., 1753 che a sua volta deriva dalla parola greca "poa" che veniva applicata all'erba comune e ad altre erbe utili per il foraggio.

Il nome scientifico della sottofamiglia è stato definito dal botanico inglese George Bentham (22 settembre 1800 – 10 settembre 1884) nella pubblicazione "Flora Hongkongensis" (Fl. Hongk.: 407. Feb 1861) del 1861.

Descrizione

 Il portamento delle specie di questo gruppo in genere è cespuglioso/cespitoso (rizomatoso o stolonifero) con forme biologiche tipo emicriptofita cespitosa (H caesp) e cicli biologici perenni o annuali (se annuali la forma biologica è: terofita scaposa - "T scap"). I culmi sono cavi a sezione più o meno rotonda; sono verticali e lisci, talvolta genicolati, altre volte bulbosi alla base. In queste piante non sono presenti i micropeli; sono presenti invece piante bisessuali, monoiche, dioiche o ginodioiche.
 Le foglie lungo il culmo sono disposte in modo alterno, sono distiche e si originano dai vari nodi. Sono composte da una guaina, una ligula e una lamina. Le venature sono parallelinervie. Non sono presenti i pseudopiccioli e, nell'epidermide delle foglia, le papille.
 Guaina: la guaina è abbracciante il fusto e in genere è priva di auricole e normalmente è chiusa oppure aperta con margini liberi; alcune specie sono provviste di padiglioni auricolari falcati. In alcune specie le guaine fogliari formano una specie di involucro (spatola) attorno all'infiorescenza. La consistenza della guaina può essere fibrosa.
 Ligula: la ligula è membranosa e a volte è cigliata; può essere corta o allungata; a volte è ialina.
 Lamina: la lamina ha delle forme generalmente lineari e piatte con margini paralleli oppure le forme variano da filiformi a lineari con margini cartilaginei. In alcune specie le foglie sono piegate o arrotolate, in altre conduplicate o contorte. La consistenza può essere setacea oppure flaccida oppure rigida. Sono presenti foglie con nervature trasversali.

 Infiorescenza principale (sinfiorescenza o semplicemente spiga): le infiorescenze, ascellari e terminali, in genere non sono ramificate e sono formate da alcune spighette ed hanno la forma di una pannocchia aperta o contratta. La fillotassi dell'inflorescenza inizialmente è a due livelli, anche se le successive ramificazioni la fa apparire a spirale. In alcune specie la spiga ha la forma di una pannocchia densa e grappolosa (le spighette sono posizionate su un lato del ramo). In altre specie le infiorescenze sono pendenti o annuenti.
 Infiorescenza secondaria (o spighetta): le spighette, con forme ovali-lanceolate e compresse lateralmente (o dorsoventralmente), sottese da due brattee distiche e strettamente sovrapposte chiamate glume (inferiore e superiore), sono formate da più fiori (fino a 30 e più). Possono essere presenti dei fiori sterili; in questo caso sono in posizione distale rispetto a quelli fertili. Alla base di ogni fiore sono presenti due brattee: la palea e il lemma. La disarticolazione avviene con la rottura della rachilla sopra le glume e tra i fiori (a volte la disarticolazione avviene alla base del pedicello). L'estensione della rachilla è presente o assente. In genere non sono presenti le ariste. I fiori possono essere tutti bisessuali, o misti con i fiori femminili in posizione distale.
 Glume: le glume, disuguali con forme da ovate a lanceolate, generalmente sono più corte dei fiori (raramente sono più lunghe); sono membranose o anche cartacee; gli apici sono ottusi o acuti, a volte mutuci, raramente mucronati; possono essere fortemente carenate; hanno da 1 a 3 nervature longitudinali. In alcune specie le glume sono ialine.
 Palea: la palea è un profillo con due-sette venature; può essere cigliata; normalmente è carenata (a volte con due carene).
 Lemma: il lemma possiede, in molte specie, una chiglia; la forma è generalmente arrotondata (o lanceolata o ellittica) con apice ottuso; l'apice può avere tre lobi o denti (a volte termina con due lobi con un seno intermedio); la superficie del lemma ha da 5 a 7 nervature longitudinali. A volte la parte abassiale è vistosamente barbuta. La consistenza è membranosa, cartacea o coriacea.

 I fiori fertili sono attinomorfi formati da 3 verticilli: perianzio ridotto, androceo  e gineceo.

 Formula fiorale. Per la famiglia di queste piante viene indicata la seguente formula fiorale:
 *, P 2, A (1-)3(-6), G (2–3) supero, cariosside.

 Il perianzio è ridotto e formato da due lodicule, delle squame traslucide, poco visibili (forse relitto di un verticillo di 3 sepali). Le lodicule sono membranose e non vascolarizzate. In alcune specie le lodicule sono assenti. In alcune specie il perianzio è assente del tutto.

 L'androceo è composto da 3 (ma anche da due o uno) stami ognuno con un breve filamento libero, una antera sagittata e due teche. Le antere sono basifisse con deiscenza laterale. Il polline è monoporato.

 Il gineceo è composto da 3-(2) carpelli connati formanti un ovario supero. L'ovario, glabro, ha un solo loculo con un solo ovulo subapicale (o quasi basale). L'ovulo è anfitropo e semianatropo e tenuinucellato o crassinucellato. Lo stilo, breve, è unico con due stigmi piumosi e distinti.

 I frutti sono del tipo cariosside, ossia sono dei piccoli chicchi indeiscenti, con forme ovoidali, nei quali il pericarpo è formato da una sottile parete che circonda il singolo seme. In particolare il pericarpo è fuso al seme ed è aderente. L'endocarpo non è indurito e l'ilo è puntiforme. L'embrione è piccolo e provvisto di epiblasto ha un solo cotiledone altamente modificato (scutello senza fessura) in posizione laterale. I margini embrionali della foglia si sovrappongono oppure no.

Riproduzione
Come gran parte delle Poaceae, le specie di questo gruppo si riproducono per impollinazione anemogama. Gli stigmi più o meno piumosi sono una caratteristica importante per catturare meglio il polline aereo. La dispersione dei semi avviene inizialmente a opera del vento (dispersione anemocora) e una volta giunti a terra grazie all'azione di insetti come le formiche (mirmecoria).

Distribuzione e habitat
La distribuzione delle specie di questa sottofamiglia è cosmopolita. Vedere più avanti il dettaglio per ogni tribù.

Tassonomia
La famiglia di appartenenza di questa sottofamiglia (Poaceae) comprende circa 650 generi e  specie (secondo altri Autori 670 generi e ). Con una distribuzione cosmopolita è una delle famiglie più numerose e più importanti del gruppo delle monocotiledoni e di grande interesse economico: tre quarti delle terre coltivate del mondo produce cereali (più del 50% delle calorie umane proviene dalle graminacee). La famiglia è suddivisa in 11 sottofamiglie (Pooideae è una di queste).

Filogenesi
All'interno della famiglia Poaceae la sottofamiglia Pooideae appartiene al clade "BOP" composto da tre sottofamiglie: Ehrhartoideae Link, 1827 (denominata anche Oryzoideae Burmeist., 1837) in posizione "basale" e le sottofamiglie Bambusoideae Luerss., 1893 e Pooideae (insieme formano un "gruppo fratello"). Il clade "BOP", insieme al clade "PACMAN", formano un "gruppo fratello" e sono gli ultimi cladi della famiglia ad essersi evoluti circa 85 - 80 milioni di anni fa. Per il clade "BOP" rimangono delle incertezze, mentre la data di divergenza per la sottofamiglia oscilla attorno a 69 milioni di anni. Le "pooidi" sono monofiletiche in tutte le analisi di tipo filogenetico molecolare.

Le seguenti sinapomorfie sono relative a tutta la sottofamiglia (Pooideae):
 la fillotassi dell'inflorescenza inizialmente è a due livelli;
 le spighette sono compresse lateralmente;
 i margini embrionali della foglia non si sovrappongono; 
 l'embrione è privo della fessura scutellare.

Struttura filogenetica della sottofamiglia (Per i dettagli e fonti consultare le singole voci delle tribù.):
 Tribù Brachyelytreae: questa tribù forma un "gruppo fratello" al resto della sottofamiglia, e con le tribù Nardeae e Lygeeae rappresenta il primo ramo divergente delle Pooideae. Il carattere relativo alla sovrapposizione dei margini embrionali della foglia è plesiomorfo.

 Supertribù Nardodae: è il primo grande nodo della sottofamiglia ad essersi evoluto.
 Tribù Nardeae: con le tribù Brachyelytrum e Lygeeae rappresenta il primo ramo divergente delle Pooideae.
 Tribù Lygeeae: l'inquadramento tassonomico di questa tribù non è ancora ben definito e alcuni Autori descrivono la all'interno della tribù Nardeae
 Tribù Duthieeae: questa tribù con la tribù Phaenospermateae forma un "gruppo fratello". Con questo gruppo, da un punto di vista filogenetico, tutta la rimanente sottofamiglia si presenta con le seguenti sinapomorfie: (1) la rachilla si estende distalmente oltre l'ultimo fiore; (2) gli apici dei lemmi sono bilobati o bidentati con le punte attorcigliate. In questa tribù la disarticolazione al di sopra dei glumi è probabilmente plesiomorfica.
 Tribù Phaenospemateae: alcuni Autori con la tribù Duthieeae formano un unico gruppo; tuttavia la separazione delle due tribù è supportata, oltre che dai dati molecolari, della morfologia delle ghiandole molto diverse delle Duthieeae e dalla mancanza di una comune sinapomorfia;

 Supertribù Melicodae: dal punto di vista filogenetico la supertribù Melicodaeè la seconda supertribù, dopo la supertribù Nardodae, ad essersi evoluta nell'ambito della sottofamiglia Pooideae. La supertribù Melicodae comprende specie annuali o più spesso perenni. Altri caratteri comuni sono: le infiorescenze sono ramificate oppure no con spighette a più fiori; le glume sono più brevi dei relativi lemmi; la pagina abassiale dei lemmi è membranosa, mentre è cartacea verso l'apice; l'ovario è glabro; lo stilo ha uno stigma persistente a due rami, liberi fin dalla base; i cariossidi hanno una consistenza dura senza lipidi e con granuli di amido compositi; l'ilo  è lungo e lineare.
 Tribù Brylkinieae: la tribù Brylkinieae insieme alla tribù Meliceae formano la supertribù Melicodae (entrambi formano un "gruppo fratello").  Alcuni Autori descrivono il genere Brylkinia all'interno della tribù Melicea.
 Tribù Meliceae: questo gruppo comprende specie annuali o più spesso perenni. Altri caratteri comuni sono: le infiorescenze sono ramificate oppure no; le glume sono più brevi dei relativi lemmi; l'ovario è glabro; lo stilo ha uno stigma persistente a due rami; i cariossidi hanno una consistenza dura senza lipidi.

 Supertribù Triticodae: 
 Tribù Littledaleeae: all'interno della supertribù, la tribù Littledaleeale forma un "gruppo fratello" con l'insieme delle altre due tribù (Bromeae e Triticeae).
 Tribù Bromeae: la tribù Bromeae forma un "gruppo fratello" con la tribù Triticeae.
 Tribù Triticeae: le delimitazioni generiche per la tribù Triticeae sono difficili in quanto l'ibridazione intergenerica, l'intogressione e la poliploidia tra le specie di questo gruppo sono comuni. Molti generi in questa tribù presentano una "evoluzione reticolata" per fenomeni di ibridazione, o per il trasferimento orizzontale di geni ma anche per l’endosimbiosi. Diversi studi hanno dimostrato l'esistenza di gruppi genomici all'interno dei quali i cromosomi si accoppiano liberamente.

 Supertribù Stipodae: la supertribù Stipodae è il quarto nodo della sottofamiglia Pooideae ad essersi evoluto.
 Tribù Ampelodesmeae: insieme alla tribù Stipeae, Ampelodesmeae forma un "gruppo fratello". La tribù appartiene al subclade Eurasiatico delle Stipeae i cui caratteri più evidenti sono i lobi dei lemmi che in genere sono ben sviluppati e le cellule lunghe dell'epidermide dei lemmi che hanno delle pareti sinusoidali (carattere plesiomorfico).
 Tribù Stipeae: la tribù è formata provvisoriamente da 7 cladi e un genere isolato. Carattere principale per questa tribù sono i lemmi pubescenti, i cui tricomi possono essere disposti in linee o distribuiti in modo uniforme. Una possibile sinapomorfia potrebbe essere la spighetta a fiore unico e la mancanza di un'estensione della rachilla.
 Tribù Diarrheneae: all'interno della supertribù, la tribù Diarrheneae si è evoluta dopo le tribù Ampelodesmeae e Stipeae, e prima della tribù Brachypodieae. Solamente a seguito di recenti studi filogenetici il genere Diarrhena è stato diviso in due generi con distribuzione geografica separata (Asia e America).
 Tribù Brachypodieae: all'interno della supertribù, la tribù Brachypodieae è stata la più recente ad evolversi. Una sinapomorfia per questo gruppo é: le celle sussidiarie sono parallele.

 Supertribù Poodae: è l'ultimo nodo della sottofamiglia Pooideae ad essersi evoluto.
 Tribù Aveneae: questo gruppo è diviso in due grandi cladi. Un primo clade formato da 4 sottotribù e un secondo formato dalla supersottotribù Agrostidodinae. Tutti i suoi generi appartengono al gruppo con le sequenze dei plastidi di tipo "Aveneae" (definito "Poeae chloroplast groups 1" o anche "Plastid Group 1 (Aveneae-type)").
 Tribù Poeae: questo grupo è caratterizzato dalle sequenze dei plastidi di tipo "Poeae" (definito "Poeae chloroplast groups 2 "). La tribù è suddivisa in due cladi principali e un gruppo di sottotribù in posizione politomica rispetto ai due cladi principali. Diverse sottotribù mostrano una origine ibrida, creando quindi incertezze nella costruzione degli alberi filogenetici. I due cladi principali corrispondono più o meno alle due supersottotribù: Loliodinae e Poodinae.

Il cladogramma seguente, tratto dagli studi citati, presenta una possibile configurazione filogenetica della sottofamiglia.

Struttura della sottofamiglia
La sottofamiglia Pooideae comprende 5 supertribù, 16 tribù, 3 supersottotribù, 40 sottotribù (o cladi), 189 generi e circa 3780 specie.

Generi della sottofamiglia
(Per i dettagli e fonti consultare le singole voci delle sottotribù.)

Tribù Ampelodesmeae
La tribù Ampelodesmeae Tutin, 1978 si compone di un genere e due specie:
 Ampelodesmos Link, 1827  (2 specie)
 Generi italiani: Ampelodesmos
 Alcune specie:

Tribù Aveneae
La tribù Aveneae Dumort., 1824 si compone di 1 supersottotribù, 9 sottotribù, 33 generi e  specie:

 Sottotribù Agrostidinae
 La sottotribù Agrostidinae Fr., 1835 si compone di 12 generi e 630 specie:

 Agrostis L., 1753 (264 specie)
 Ammophila Host, 1809 (3 specie)
 Bromidium Nees & Meyen, 1841 (5 specie)
 Calamagrostis Adans., 1763 (98 specie)
 Chaetotropis Kunth, 1830 (12 specie)
 Deyeuxia Clarion ex P. Beauv., 1812 (207 specie)
 Gastridium P. Beauv., 1812 (2 specie)
 Lachnagrostis Trin., 1820 (20 specie)
 Limnodea L.H. Dewey, 1894 (Una specie: Limnodea arkansana (Nutt.) L.H. Dewey)
 Podagrostis (Griseb.) Scribn. & Merr., 1910 (6 specie)
 Polypogon Desf., 1798 (26 specie)
 Triplachne Link, 1833 (Una specie: Triplachne nitens (Guss.) Link)

 Generi italiani: Agrostis- Ammophila - Calamagrostis - Gastridium - Polypogon - Triplachne
 Alcune specie:

 Sottotribù Anthoxanthinae
 La sottotribù Anthoxanthinae A. Gray, 1856 si compone di un genere e 17 specie:
 Anthoxanthum L., 1753 (17 specie)
 Generi italiani: Anthoxanthum 
 Alcune specie:

 Sottotribù Aveninae
 La sottotribù Aveninae Presl, 1830 si compone di 7 generi e 324 specie:

 Arrhenatherum P. Beauv., 1812 (8 specie)
 Avena L., 1753 (24 specie)
 Graphephorum Desv., 1810 (2 specie)
 Helictotrichon Besser, 1827 (102 specie)
 Lagurus L., 1753 (Una specie: Lagurus ovatus L.)
 Sphenopholis Scribn., 1906 (8 specie)
 Trisetaria Forssk., 1775 (179 specie)

 Generi italiani: Arrhenatherum - Avena - Helictotrichon - Lagurus - Trisetaria 
 Alcune specie:

 Sottotribù Brizinae
 La sottotribù Brizinae Tzvelev, 1968 si compone di 2 generi e 6 specie:

 Airopsis Desv., 1809 (Una specie: Airopsis tenella Coss. & Durand)
 Briza L., 1753 (5 specie)

 Generi italiani: Airopsis - Briza
 Alcune specie:

 Sottotribù Calothecinae
 La sottotribù Calothecinae Soreng, 2015  si compone di un genere e 23 specie:
 Chascolytrum Desv., 1810 (23 specie)

 Sottotribù Echinopogoninae
 La sottotribù Echinopogoninae Soreng, 2017 si compone di 5 generi e 17 specie:

 Ancistragrostis S.T. Blake, 1946 (Una specie: Ancistragrostis uncinioides S.T. Blake)
 Dichelachne Endl., 1833 (7 specie)
 Echinopogon P. Beauv., 1812 (7 specie)
 Pentapogon R. Br., 1810 (Una specie: Pentapogon quadrifidus (Labill.) Baill.)
 Relchela Steud., 1855 (Una specie: Relchela panicoides Steud.)

 Alcune specie:

 Sottotribù Hypseochloinae
 La sottotribù Hypseochloinae Röser & Tkach, 2019 si compone di un genere e 2 specie:
 Hypseochloa C.E.Hubb., 1936 (2 specie)

 Sottotribù Phalaridinae
 La sottotribù Phalaridinae Fr., 1835 si compone di un genere e 18 specie:
 Phalaris L., 1753 (18 specie)
 Generi italiani: Phalaris 
 Alcune specie:

 Sottotribù Torreyochloinae
 La sottotribù Torreyochloinae Soreng & Davis, 2003 si compone di 2 generi e 16 specie:

 Amphibromus Nees, 1843 (12 specie)
 Torreyochloa G. L. Church, 1952 (4 specie)

 Alcune specie:

Tribù Brachyelytreae
La tribù Brachyelytreae Ohwi, 1941 si compone di un genere e 3 specie:
 Brachyelytrum Beauv., 1812 (3 specie)

Tribù Brachypodieae
La tribù Brachypodieae Harz, 1880 si compone di un genere e 20 specie:
 Brachypodium Beauv., 1812 (20 specie)
 Generi italiani: Brachypodium
 Alcune specie:

Tribù Bromeae
La tribù Bromeae Dumort., 1824 si compone di un genere e 161 specie:
 Bromus L., 1753 (161 specie)
 Generi italiani: Bromus
 Alcune specie:

Tribù Brylkinieae
La tribù Brylkinieae Tateoka, 1960 si compone di un genere e una specie:
 Brylkinia F.Schmidt, 1868 (Una specie: Brylkinia caudata F.Schmidt, 1868)

Tribù Diarrheneae
La tribù Diarrheneae Tateoka ex C.S.Campb., 1985 si compone di 2 generi e 5 specie:
 Diarrhena P. Beauv., 1812 (Una specie: Diarrhena americana P. Beauv.)
 Neomolinia Honda, 1930 (4 specie)
 Alcune specie:

Tribù Duthieeae
La tribù Duthieeae Röser & Jul.Schneid., 2011 si compone di 8 generi e 14 specie:

 Anisopogon R. Br., Prodr., 1810 (2 specie)
 Danthoniastrum (J. Holub) J. Holub, 1970 (2 specie)
 Duthiea Hack., 1896 (3 specie)
 Metcalfia Conert, 1960 (Una specie: Metcalfia mexicana (Scribn.) Conert)
 Pappagrostis Roshev., 1934 (Una specie: Pappagrostis pappophorea (Hack.) Roshev.)
 Pseudodanthonia Bor & C.E.Hubb., 1958 (Una specie: Pseudodanthonia himalaica (Hook. f.) Bor & C.E.Hubb.)
 Sinochasea Keng, 1958 (Una specie: Sinochasea trigyna Keng)
 Stephanachne Keng, 1934 (3 specie)

 Alcune specie:

Tribù Littledaleeae
La tribù Littledaleeae Soreng & J.I. Davis, 2015 si compone di un genere e 4 specie:
 Littledalea Hemsl., 1843  (4 specie)

Tribù Lygeeae
La tribù Lygeeae J. Presl, 1846 si compone di un genere e una specie:
 Lygeum Loefl., 1754  (Una specie: Lygeum spartum L., 1754)
 Generi italiani: Lygeum
 Alcune specie:

Tribù Meliceae
La tribù Meliceae Link ex Endl., 1830 si compone di 7 generi e 153 specie:
 Glyceria R. Br., 1810 (48 specie)
 Lycochloa Samuelsson, 1933 (Una specie: Lycochloa avenacea Samuelsson)
 Melica L., 1753 (90 specie)
 Pleuropogon R. Br., 1823 (6 specie)
 Schizachne Hack., 1909 (Una specie: Schizachne purpurascens (Torr.) Swallen)
 Streblochaete Hochst. ex Pilg., 1906 (Una specie: Streblochaete longiaristata (A. Rich.) Pilg.)
 Tiniochloa Hitchc., 1913 (6 specie)
 Generi italiani: Glyceria - Melica 
 Alcune specie:

Tribù Nardeae
La tribù Nardeae W.D.J. Koch, 1837 si compone di un genere e una specie:
 Nardus L., 1753  (Una specie: Nardus stricta L., 1753)
 Generi italiani: Nardeae
 Alcune specie:

Tribù Phaenospermateae
La tribù Phaenospermateae Renvoize & Clayton, 1985 si compone di un genere e una specie:
 Phaenosperma Munro ex Benth., 1881  (Una specie: Phaenosperma globosa Munro ex Benth., 1881)

Tribù Poeae
La tribù Poeae R. Br., 1814 si compone di 24 sottotribù, 76 generi e circa  specie:
 Sottotribù Airinae
 La sottotribù Airinae Fr., 1835 si compone di 4 generi e 16 specie:

 Aira L., 1753 (8 specie)
 Avenella (Bluff & Fingerh.) Drejer, 1837 (Una specie: Avenella flexuosa (L.) Drejer)
 Corynephorus P. Beauv., 1812 (5 specie)
 Periballia Trin., 1820  (2 specie)

 Generi italiani: Aira - Avenella - Corynephorus - Periballia
 Alcune specie:

 Sottotribù Antinoriinae
 La sottotribù Antinoriinae Röser & Tkach, 2019 si compone di un genere e 2 specie:
 Antinoria Parl., 1845 (2 specie)
 Generi italiani: Antinoria

 Sottotribù Aristaveninae
 La sottotribù Aristaveninae F. Albers & Butzin, 1977 si compone di 2 generi e 41 specie:

 Deschampsia P. Beauv., 1812 (40 specie)
 Scribneria Hack., 1886 (Una speie: Scribneria bolanderi (Thurb.) Hack.)

 Generi italiani: Deschampsia
 Alcune specie:

 Sottotribù Coleanthinae
 La sottotribù Coleanthinae Rouy, 1913 si compone di 10 generi e circa 150 specie:

 Catabrosa P. Beauv., 1812 (7 specie)
 Catabrosella (Tzvelev) Tzvelev, 1965 (8 specie)
 Coleanthus Seidl, 1817 (Una specie: Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel ex Roem. & Schult.)
 Colpodium Trin., 1820 (4 specie)
 Hyalopoa (Tzvelev) Tzvelev, 1965 (7 specie)
 Phippsia (Trin.) R. Br., 1823 (3 specie)
 Pseudosclerochloa Tzvelev, 2004 (2 specie)
 Puccinellia Parl.1848 (Circa 110)
 Sclerochloa P. Beauv., 1812 (3 specie)
 Zingeria P. A. Smirn., 1946 (5 specie)

 Generi italiani: Catabrosa - Coleanthus - Puccinellia - Sclerochloa
 Alcune specie:

 Sottotribù Helictochloinae
 La sottotribù Helictochloinae Röser & Tkach, 2011 si compone di 2 generi e 23 specie

 Molineriella Rouy, 1913 (Una specie: Molineriella minuta (L.) Rouy)
 Helictochloa Romero Zarco, 2011 (22 specie)

 Generi italiani: Molinierella - Helictochloa
 Alcune specie:

 Sottotribù Holcinae
 La sottotribù Holcinae Dumort., 1868 si compone di 2 generi e 9 specie:

 Holcus L., 1753 (8 specie)
 Vahlodea Fr., 1842 (Una specie: Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.)

 Generi italiani: Holcus
 Alcune specie:

 Sottotribù Sesleriinae
 La sottotribù Sesleriinae Parl., 1845  si compone di 5 generi e 33 specie:

 Echinaria Desf., 1799 (Una specie: Echinaria capitata (L.) Desf.)
 Mibora Adans., 1763 (2 specie)
 Oreochloa Link, 1827 (4 specie)
 Sesleria Scop., 1760 (24 specie)
 Sesleriella Deyl., 1946 (2 specie)

 Generi italiani: Echinaria - Mibora - Oreochloa - Sesleria - Sesleriella
 Alcune specie:

 Sottotribù Scolochloinae
 La sottotribù Scolochloinae Tzvelev, 1987 si compone di 2 generi e 2 specie:

 Scolochloa Link, 1827 (Una specie: Scolochloa festucacea (Willd.) Link)
 Dryopoa Vickery, 1963 (Una specie: Dryopoa dives (F. Muell.) Vickery)

 Alcune specie:

 Sottotribù Ammochloinae
 La sottotribù Ammochloinae Tzvelev, 1976 si compone di un genere e 3 specie:
 Ammochloa Boiss., 1854 (3 specie)

 Sottotribù Cynosurinae
 La sottotribù Cynosurinae Fr., 1835 si compone di un genere e 9 specie:
 Cynosurus L., 1754 (9 specie)
 Generi italiani:  Cynosurus
 Alcune specie:

 Sottotribù Dactylidinae
 La sottotribù Dactylidinae Stapf, 1898 si compone di 2 generi e 6 specie:

 Dactylis L, 1753 (5 specie)
 Lamarckia Moench (Una specie: Lamarckia aurea (L.) Moench.)

 Generi italiani: Dactylis - Lamarckia 
 Alcune specie:

 Sottotribù Loliinae
 La sottotribù Loliinae Dumort., 1829 si compone di 9 generi e circa 510 specie:

 Castellia Tineo, 1846 (Una specie: Castellia tuberculosa  (Moris) Bor)
 Festuca L., 1753 (Circa 430 specie)
 Leucopoa Griseb., 1852 (37 specie)
 Lolium L., 1753 (26 specie)
 Loliolum V. I. Krecz. & Brobov., 1934 (Una specie: Loliolum subulatum (Banks & Sol.) Eig.)
 Megalachne Steud., 1854 (2 specie)
 Patzkea G.H. Loos, 2010 (4 specie)
 Podophorus Phil., 1856 (Una specie: Podophorus bromoides Phil.)
 Pseudobromus K. Schum., 1895 (6 specie)

 Generi italiani: Festuca - Lolium
 Alcune specie:

 Sottotribù Parapholiinae
 La sottotribù Parapholiinae Caro, 1982 si compone di 8 generi e 24 specie:

 Agropyropsis (Trab.) A . Camus, 1935 (Una specie: Agropyropsis lolium (Balansa ex Coss. & Durieu) A. Camus)
 Catapodium Link, 1827 (4 specie)
 Cutandia Willk., 1860 (6 specie)
 Desmazeria Dumort, 1822 (3 specie)
 Hainardia Greuter, 1967 (Una specie: Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter)
 Parapholis C.e. Hubb. 1946 (6 specie)
 Sphenopus Trin., 1820 (2 specie)
 Vulpiella (Batt. & Trab.) Burollet, 1927 (Una specie: Vulpiella stipoides (L.) Maire)

 Generi italiani: Sphenopus - Catapodium - Cutandia - Desmazeria - Hainardia - Parapholis 
 Alcune specie:

 Sottotribù Alopecurinae
 La sottotribù Alopecurinae Dumort., 1829 si compone di 3 generi e circa 55 specie:

 Alopecurus L., 1753 (Circa 50 specie)
 Cornucopiae L., 1753 (2 specie)
 Limnas Trin., 1820 (3 specie)

 Generi italiani: Alopecurus - Cornucopiae
 Alcune specie:

 Sottotribù Avenulinae
 La sottotribù Avenulinae Röser & Tkach, 2019 si compone di un genere e una specie:
 Avenula Dumort., 1868 (Una specie: Avenula pubescens Dumort., 1868)
 Generi italiani: Avenula 
 Alcune specie:

 Sottotribù Beckmanniinae
 La sottotribù Beckmanniinae Nevski, 1937 si compone di 4 generi e 6 specie:

 Beckmannia Host, 1805 (2 specie)
 Pholiurus Host ex Trin., 1820 (Una specie: Pholiurus pannonicus (Host) Trin.)
 Pseudophleum Dogan, 1982 (2 specie)
 Rhizocephalus Boiss., 1844 (Una specie: Rhizocephalus orientalis Boiss.)

 Generi italiani: Beckmannia - Pholiurus
 Alcune specie:

 Sottotribù Brizochloinae
 La sottotribù Brizochloinae Röser & Tkach, 2019 si compone di un genere e 2 specie:
 Brizochloa V.Jirásek & Chrtek, 1967 (2 specie)
 Alcune specie:

 Sottotribù Cinninae
 La sottotribù Cinninae Caruel, 1892 si compone di 5 generi e 13 specie:

 Agrostopoa Davidse, Soreng e P. M. Peterson, 2009 (3 specie)
 Aniselytron Merr., 1910 (2 specie)
 Cyathopus Stapf, 1895 (Una specie: Cyathopus sikkimensls Stapf)
 Cinna L., 1753 (4 specie)
 Simplicia Kirk, 1897 (3 specie)

 Alcune specie:

 Sottotribù Miliinae
 La sottotribù Miliinae Dumort., 1829 si compone di un genere e 6 specie:
 Milium L., 1753 (6 specie)
 Generi italiani: Milium 
 Alcune specie:

 Sottotribù Phleinae
 La sottotribù Phleinae Dumort., 1868 si compone di un genere e 16 specie:
 Phleum L., 1753 (16 specie)
 Generi italiani: Phleum 
 Alcune specie:

 Sottotribù Poinae
 La sottotribù Poinae Dumort., 1829 si compone di un genere e circa 500 specie:
 Poa L., 1753 (Circa 500 specie)
 Generi italiani: Poa 
 Alcune specie:

 Sottotribù Ventenatinae
 La sottotribù Ventenatinae Holub ex L.J.Gillespie, Cabi & Soreng, 2017 si compone di 6 generi e circa 25 specie:

 Apera Adans, 1763 (5 specie)
 Bellardiochloa Chiov., 1929 (5 specie)
 Gaudiniopsis (Boiss.) Eig., 1929 (5 specie)
 Nephelochloa Boiss., 1844 (Una specie: Nephelochloa orientalis Boiss.)
 Parvotrisetum Chrtek, 1965 (Una specie: Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtek)
 Ventenata Koeler, 1802 (8 specie)

 Generi italiani: Apera - Bellardiochloa - Parvotrisetum - Ventanata
 Alcune specie:

 Clade HSAQN 
 Il clade HSAQN (nome provvisorio) si compone di 5 generi e 13 specie:

 Arctagrostis Griseb., 1852 (2 specie)
 Hookerochloa E. B. Alexeev, 1985 (2 specie)
 Nicoraepoa Soreng e L. J. Gillespie, 2007 (7 specie)
 Saxipoa Soreng, L. J. Gillespie e S. W. L. Jacobs, 2009 (Una specie: Saxipoa saxicola (R.Br.) Soreng, L.J.Gillespie & S.W.L.Jacobs)
 Sylvipoa Soreng, L. J. Gillespie e S. W. L. Jacobs, 2009 (Una specie: Sylvipoa queenslandica (C.E.Hubb.) Soreng, L.J.Gillespie & S.W.L.Jacobs)

 Clade DAD
 Il clade DAD (nome provvisorio) si compone di 4 generi e 4 specie:

 Arctophila (Rupr.) Andersson, 1852 (Una specie: Arctophila fulva (Trin.) Andersson)
 Arctohyalopoa  (Una specie: Arctohyalopoa lanatiflora Röser & Tkach, 2019)
 Dupontia R. Br., 1823 (Una specie: Dupontia fisheri R.Br.)
 Dupontiopsis Soreng, L.J.Gillespie & Koba, 2015 (Una specie: Dupontiopsis hayachinensis (Koidz.) Soreng, L.J.Gillespie & Koba)

 Alcune specie:

Tribù Stipeae
La tribù Stipeae Dumort., 1824 si compone di 7 cladi con circa 30 generi e circa 530 specie:
 Macrochloa Kunth, 1829 (2 specie)

 Clade I Eurasiatico
 Il clade I Eurasiatico si compone di 7 generi e 125 specie:

 "Neotrinia" (Una specie: "Achnatherum" splendens (Trin.) Nevski)
 Orthoraphium Nees, 1841 (Una specie: Orthoraphium roylei Nees)
 Oryzopsis Michx., 1803 (Una specie: Oryzopsis asperifolia Michx.)
 Psammochloa Hitchc., 1927 (Una specie: Psammochloa villosa (Trin.) Bor)
 Ptilagrostis s.s. Griseb., 1852 (8 specie)
 Stipa s.s. L., 1753 (110 specie)
 Trikeraia Bor, 1954 (3 specie)

 Generi italiani: Stipa
 Alcune specie:

 Clade I Nuovo Mondo
 Il clade I Nuovo Mondo si compone di 7 generi e 91 specie: 

 Aciachne Benth., 1881 (3 specie)
 Anatherostipa (Hack. Ex Kuntze) Penailillo, 1996 (9 specie)
 Hesperostipa (M. K. Elias) Barkworth, 1993 (5 specie)
 Ortachne Nees ex Steud., 1854 (2 specie)
 Pappostipa (Speg.) Romasch., 2008 (31 specie)
 Piptatheropsis Romasch., P. M. Peterson & Soreng, 2011 (5 specie)
 Piptochaetium J. Presl, 1830 (35 specie)
 "Ptilagrostis" kingii (Bol.) Barkworth (Una specie)

 Alcune specie:

 Clade II
 Il clade II si compone di un genere e 3 specie: 
 Patis Ohwi, 1942 (3 specie)

 Clade III
 Il clade III si compone di 2 generi e 33 specie: 

 Piptatherum P. Beauv, 1812 (32 specie)
 "Stillmania" (nome provvisorio) (Una specie: Achnatherum stillmanii (Bol.) Barkworth)

 Generi italiani: Piptatherum
 Alcune specie:

 Clade IV A
 Il clade IV A si compone di 6 generi e 89 specie: 

 Achnatherum P. Beauv. s.s., 1812 (21 specie)
 Anemanthele Veldkamp, 1985 (Una specie: Anemanthele lessoniana (Steud.) Veldkamp)
 Austrostipa S.W.L. Jacobs e J. Everett, 1996 (63 specie)
 Celtica F.M. Yàzquez & Barkworth, 2004 (Una specie: Celtica gigantea (Link) F. M. Vazquez e Barkworth)
 Oloptum M. Ròser e H. R. Hamasha, 2012 (Una specie: Oloptum miliaceum (L.) Roser e H. R. Hamasha)
 Stipellula M. Ròser, 2012 (2 specie)

 Generi italiani: Achnatherum
 Alcune specie:

 Clade IV B
 Il clade IV B si compone di un genere e 4 specie: 
 Timouria Roshev., 1916 (4 specie)

 Clade IV C
 Il clade IV C si compone di 5 generi e circa 186 specie: 

 Gruppo Eriocoma (29 specie)
 Amelichloa Arriaga & Barkworth, 2006 (5 specie)
 "Jarava" Ruiz & Pav., 1794 (30 specie)
 Nassella (Trin.) E. Desv., 1854 (117 specie)

 Generi italiani: Nassella
 Alcune specie:

Tribù Triticeae
La tribù Triticeae Dumort., 1824 si compone di 20 generi e 372 specie:

 Aegilops L., 1753 (28 specie)
 Agropyron Gaertn., 1770 (15 specie)
 Australopyrum (Tzvelev) A. Lòve, 1984 (5 specie)
 Crithopsis Jaub. & Spach, 1851 (Una specie: Crithopsis delileana (Schult.) Roshev.)
 Dasypyrum (Coss. & Durieu) T. Durand, 1888 (2 specie)
 Elymus L., 1753 (150 specie)
 Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach, 1851 (4 specie)
 Festucopsis Melderis, 1978 (Una specie: Festucopsis serpentini (C.E. Hubb.) Melderis)
 Hènrardia C. E. Hubb, 1946 (2 copia)
 Heteranthelium Hochst. in Kotschy, 1843 (Una specie: Heteranthelium piliferum (Banks & Sol.) Hochst.)
 Hordeum L., 1753 (43 specie)
 Leymus Hochst., 1848 (54 specie)
 Peridictyon Seberg, Fred. & Baden, 1991 (Una specie: Peridictyon sanctum (Janka) Seberg, Fred. & Baden)
 Psathyrostachys Nevski, 1934 (9 specie)
 Pseudoroegneia (Nevski), A. Lowe, 1980 (15 specie)
 Secale L., 1753 (8 specie)
 Stenostachys Turcz., 1862 (4 specie)
 Triticum L., 1753 (18 specie)
 Taeniatherum Nevski, 1934 (Una specie: Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski)
 Thinopyrum A.Lòve, 1980 (10 specie)
 
 Generi italiani: Aegilops - Agropyron - Dasypyrum - Elymus - Hordeum - Secale - Triticum
 Alcune specie:

Note

Bibliografia

Altri progetti 

 
Taxa classificati da George Bentham